Villebon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villebon, Eure-et-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villebon-sur-Yvette, departementet Essonne i regionen Île-de-France,